Emoliente

Emoliente es una sustancia o preparado  usado como medicamentos para ablandar las durezas o tumores e inflamaciones del organismo y puede referirse a los siguientes:

 Emoliente (dermatología): para uso externo o tópico en la piel.

 Emoliente (bebida): bebida consumida en América del Sur con fines medicinales para tratar enfermedades intestinales siendo tradicional principalmente en el Perú.